El término Coyula puede referirse a:

 Coyula (Hidalgo), localidad del municipio de Calnali, Hidalgo, México;
 Coyula (Jalisco), localidad del municipio de Tonalá, Jalisco, México;
 San Jerónimo Coyula, localidad del municipio de Atlixco, Puebla, México.